

Geografia

Niemcy 
 Reute – dzielnica Bad Waldsee
 Reute – dzielnica Ravensburga
 Reute – gmina w kraju związkowym Badenia-Wirtembergia, w powiecie Emmendingen

Szwajcaria 
 Reute – gmina w kantonie Appenzell Ausserrhoden

Inne 
 Reute – klasztor

Zobacz też 
 Reuten
 Reuthe
 Reutte